Bridget ist ein weiblicher Vorname.

Bekannte Namensträgerinnen
 Bridget Breiner (* 1974), US-amerikanische Tänzerin und Choreographin
 Bridget Driscoll (1851–1896) englisches Verkehrsopfer 
 Bridget Fonda (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Bridget Neval (* 1985), australisch-kanadische Schauspielerin
 Bridget Hall (* 1977), US-amerikanisches Fotomodell
 Bridget Holloman (1958–2006), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Tänzerin
 Bridget Marquardt (* 1973), US-amerikanisches Fotomodell
 Bridget Moynahan (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Bridget Powers (* 1980), US-amerikanische Pornodarstellerin, Filmschauspielerin, Rockmusikerin und Fernsehmoderatorin
 Bridget Riley (* 1931), englische Malerin

Film
Bridget ist der Vorname der Protagonistinnen folgender Filme:
 Bridget (2002), französisch-japanische Tragikomödie von Amos Kollek
 Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (2001), britisch-US-amerikanische Komödie von Sharon Maguire
 Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns (2004), Fortsetzung der Komödie von 2001

Weiblicher Vorname